Жамсрангийн Ёндон (; 18 марта 1923, Сухэ-Батор сомон Мунххаан, Монголия) — 23 июля 1992, Монголия) — монгольский политический, государственный и военный деятель. Министр обороны МНР (1982—1989). Генерал-полковник.

Биография 
В 1940 году, в возрасте 17 лет, пошёл добровольцем на военную службу и служил рядовым, затем лейтенантом в 15-м кавалерийском корпусе 6-й кавалерийской дивизии в Восточном аймаке. Участвовал во Второй мировой войне.

Получил военное образование в Советском Союзе, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. К 1960-м годам был одним из самых молодых генералов МНР. Первый командир роты Монгольского государственного почётного караула.

Неоднократно избирался депутатом Великого Народного Хурала. В 1945 году впервые участвовал в проведении военного парада в столице Монголии.

С 1971 по 1974 год был начальником Генерального штаба Монгольской народно-революционной армии. Инициировал проведение многих реформ в Монгольской народно-революционной армии.

В 1982 году назначен на должность министра обороны. 10 февраля 1982 года стал Генерал-полковником. Член Монгольской народно-революционной партии. В 1988 году был избран делегатом XIX съезда МНРП.

Избирался депутатом Великого Народного Хурала.

Был первым награждённым орденом Полярной звездой за командование церемонией почётного караула.

Награды 
 Орден Сухэ-Батора (дважды)
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия) (трижды)
 Орден Полярной звезды (Монголия)
 Орден Красного Знамени (СССР)
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль За Победу над Японией («Мы победили»)
 медали Монголии и СССР

Память 
 На родине Ж. Ёндона установлен памятник и создан мемориальный комплекс.
 Его имя присвоено одному из воинских подразделений монгольской армии.

Ссылки 
 Jamsrangijn Jondon
  Жамсрангийн Ёндон

Генерал-полковники (Монголия)
Депутаты Великого государственного хурала Монголии
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены Монгольской народной партии
Коммунисты Монголии
Министры обороны Монголии
Участники советско-японской войны (Монголия)
Награждённые медалями СССР
Награждённые медалью «За Победу над Японией» (МНР)